Espadas hace referencia a varios artículos:

Lugares
Pico Espadas, en Pirineos.

Apellido
Ibán Espadas Zubizarreta, exfutbolista.
Juan Espadas, político.
Manuel Espadas Burgos, historiador español
Ricardo Espadas, personaje de ficción.